

Sigle
 LRU – Acronimo di Least Recently Used, algoritmo di distribuzione della memoria cache
 LRU – Line Replaceable Unit, usato in aeronautica per definire i componenti dell'aeromobile sostituibili dal personale di manutenzione di linea

Codici 
 LRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Las Cruces (Nuovo Messico), negli Stati Uniti d'America